Wahlkreis Ilm-Kreis steht für folgende Landtagswahlkreise in Thüringen:

 Wahlkreis Ilm-Kreis I
 Wahlkreis Ilm-Kreis II